Osoby o tym nazwisku:
 Agnar Stenlund – szwedzki żużlowiec
 Erik Stenlund – szwedzki żużlowiec